Павел Сергеевич Андре́ев (1869—1939) — российский архитектор.

Биография 
Учился в 1891—1899 годах в Санкт-Петербургской академии художеств. В 1896 году получил звание неклассного художника, а в 1899 году — звание художника-архитектора за проект «климатического курорта при источнике минеральных вод» . В 1913 году сделал проект частичной реконструкции улицы Крещатик в Киеве.

В 1930-х годах преподавал в Киевском строительном институте. П. Андреев по словам Н. Дёмина является одним из архитекторов, внёсших наибольший вклад в формирование архитектурного образа Киева.

Избранные произведения

В Киеве 
 Здание Волжско-Камского банка (1911—1914, ныне ул. Крещатик, дом. № 10);
 Застройка Пассажа — торговые и коммерческие помещения, доходные и жилые дома между Крещатиком и ул. Заньковецкой (д. № 4) (1913—1914);
 Доходный дом Терещенко (1910—1914), ул. Терещенковская, д. № 13 (автором считают также Р.-Ф. Мельцера).

Литература 
 Митці України: Енциклопедичний довідник / Упорядники: М. Г. Лабінський, В. С. Мурза. За редакцією А. В. Кудрицького. — К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1992. — С. 24. — ISBN 5-88500-042-5.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Андреев П. С.

Архитекторы Киева